Молькирш () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.

Площадь коммуны — 12,47 км², население — 933 человека (2006) с тенденцией к росту: 954 человека (2013), плотность населения — 76,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 976 человек, в 2012 году — 969 человек, а в 2013-м — 954 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 631 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 529 были экономически активными, 102 — неактивными (показатель активности 83,8 %, в 1999 году — 76,7 %). Из 529 активных трудоспособных жителей работали 500 человек (268 мужчин и 232 женщины), 29 числились безработными (15 мужчин и 14 женщин). Среди 102 трудоспособных неактивных граждан 47 были учениками либо студентами, 32 — пенсионерами, а ещё 23 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки